Сью́зен Данкли́ (; ) — американская биатлонистка, первая американка, поднявшаяся на подиум на этапах Кубка мира, двукратный призёр чемпионатов мира 2017 года в масс-старте и 2020 года в спрнте (единственная американка, выигравшая медали чемпионата мира в личной гонке), в паре с Лоуэлом Бэйли в 2018 году взяла первую в истории страны медаль — бронзу в чемпионате Европы, участница трех Олимпийских игр (2014, 2018, 2022).

Начала профессиональные выступления в 2008 году. В кубке IBU Сьюзан дебютировала 10 января 2009 года в индивудуальной гонке в немецком Альтенберге — 40 место с 8-ю промахами (1+2+1+4), дебют в кубке мира 9 декабря 2011 года (австрийский Хохфильцен) в спринте — 36 место с 2-ю промахами (1+1). 19 марта 2022 года Сьюзен завершила свою профессиональную карьеру.

Карьера 
В составе национальной сборной — с 2008 года.

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Участие в чемпионатах Европы

Подиумы 

Примечания:
 1. В рамках чемпионата мира 2017 года
 2. В рамках чемпионата Европы 2018
 3. В рамках чемпионата мира 2020 года

Чемпионаты США 

Примечания:
 4. Чемпионка Северной Америки, поскольку в данном чемпионате принимали участие биатлонисты из Канады.

Примечания 

Выпускники Академии Сент-Джонсбери
Биатлонисты США
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года